Attenhausen ist der Name folgender Orte:

 Attenhausen Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Attenhausen (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Attenhausen (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Attenhausen (Icking), Ortsteil der Gemeinde Icking, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Attenhausen (Krumbach), Ortsteil der Gemeinde Krumbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Attenhausen (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau a.d.Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Attenhausen (Sontheim), Ortsteil der Gemeinde Sontheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Attenhausen (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern